Seaweed steht für:

 Seaweed (Band), eine amerikanische Rockband
 Seetang

Seaweed ist der Familienname folgender Personen:

 Willie Seaweed (1873–1967), kanadischer Künstler vom Volk der Kwakiutl